Bieringen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Bieringen (Rottenburg), Stadtteil von Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Bieringen (Schöntal), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Schöntal im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Biering
 Bieringer
 Biringen